Kōnstantinos Charalampidīs (n. 1981), calciatore cipriota
 Kōnstantinos Charalampidīs detto Kōstas (n. 1976), cestista e allenatore di pallacanestro  greco